Pacifische Vloot kan verwijzen naar de volgende vloten in het gebied van de Grote Oceaan (Pacific):
 Pacifische Vloot (Rusland) - de vloot van Rusland en voorheen de Sovjet-Unie
 United States Pacific Fleet - de vloot van de Verenigde Staten
 British Pacific Fleet - de Britse vloot